Miejscowości w USA:
 West Peoria – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria
Gminy w USA:
 West Peoria (ang. West Peoria Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria